São Félix do Xingu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Félix do Xingu, ort, Pará, 
 São Félix do Xingu (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar